Dom Polski „Ul” w Bytomiu
 Dom Polski w Czerniowcach
 Nowy Dom Polski w Jerozolimie
 Dom Polski we Lwowie
 Dom Polski w Mohylewie
 Dom Polski w Oliwie
 Dom Polski w Ostrawie
 Dom Polski w Szczytnie

Zobacz też 
 Dom Ludowy